De Wereldbeker van 1983 werd gespeeld tussen de Braziliaanse voetbalclub Grêmio en de West-Duitse club Hamburger SV. De wedstrijd vond plaats in het Olympisch Stadion in de Japanse hoofdstad Tokio op 11 december en eindigde in een 2-1 overwinning na verlenging voor Grêmio.

Hamburger SV had de Europacup I van dat jaar gewonnen tegen Juventus en Grêmio de Copa Libertadores tegen Peñarol.

Wedstrijddetails

Wereldkampioenschap voetbal voor clubs
Voetbal in 1983